Косё:
 император Косё — 5-й правитель династии Ямато
 Косё (нэнго) — девиз правления (нэнго) японского императора Го-Ханадзоно, использовавшийся с 1455 по 1457 год